Шуруповёрт:
 Шуруповёрт — ручной электроинструмент.
 Шуруповёрт — путевой инструмент, применяющийся на железнодорожном транспорте.